Ю́рий Ива́щенко:
 Иващенко, Юрий Васильевич (1930—2013) — советский и украинский историк.
 Иващенко, Юрий Николаевич (род. 1961) — советский и украинский астроном.